Лемос (, ) — испанская и португальская фамилия. Известные носители:

 Лемос, Карлос (род. 1988) — колумбийский легкоатлет, спринтер.
 Лемос, Маурисио (род. 1995) — уругвайский футболист, защитник.
 Лемос, Педро Антонио Фернандес де Кастро (1632—1672) — испанский аристократ из рода Кастро, занимавший пост вице-короля Перу.
 Лемос, Педро Фернандес де Кастро (1576—1622) — испанский государственный деятель и дипломат из рода Кастро.
 Лемос, Роналду (род. 1976) — бразильский академик, юрист и специалист в сфере интеллектуальной собственности, технологий и культуры.

 Луизиньо Лемос (1951—2019) — бразильский футболист, нападающий.

Другое
 Лемос (Флорина) — деревня в Греции.